Cygnus (automerk), een Nederlands automerk
Cygnus (geslacht), een vogelgeslacht (zwanen) in de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen)
Cygnus (ruimtevaartuig), een bevoorradingsschip van het internationale ruimtestation ISS
Cygnus Air, een Spaanse luchtvrachtmaatschappij
Cygnus Gymnasium, een gymnasium in Amsterdam
Cygnusarm, een van de spiraalarmen van het Melkwegstelsel
Zwaan (sterrenbeeld) (Cygnus), een sterrenbeeld